Новоільї́нська сільська рада () — сільське поселення у складі Хабарського району Алтайського краю Росії.

Адміністративний центр — село Новоільїнка.

Населення 
Населення — 1596 осіб (2019; 1897 в 2010, 2482 у 2002).

Склад 
До складу сільської ради входять:

Примітки 

Поселення Хабарського району